K171, K-171 ou K.171 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 K-171, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la marine soviétique ;
 , une corvette de la marine royale canadienne.

Musique 
  Quatuor à cordes no 11 en mi bémol majeur, K. 171, une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 171, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.